

Patronyme 
Tarik Hodžić, ancien joueur de football bosnien.

Toponyme 
Hodžići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Hodžići, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Hodžići, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Hodžići, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.